Jozić ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Jozić (* 1967), kroatischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat
 Davor Jozić (* 1960), jugoslawischer Fußballspieler
 François Jozic (* 1973), belgischer Unternehmer
 Ivica Jozić (* 1969), bosnischer Fußballspieler
 Mirko Jozić (* 1940), kroatischer Fußballtrainer